

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Galw“ beginnt.

Galw 



Galwa 
 Galway, Henry Lionel (1859–1949), britischer Kolonialadministrator
 Galway, James (* 1939), nordirischer klassischer Flötist
 Galway, Jeanne (* 1955), US-amerikanische Flötistin und Musikpädagogin
 Galway, Martin (* 1966), britischer Komponist von Computerspiel-Musik

Galwe 
 Galwey i Garcia, Enric (1864–1931), katalanischer Maler